Kvačany può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Kvačany, comune del distretto di Prešov, nell'omonima regione
Kvačany, comune del distretto di Liptovský Mikuláš, nella regione di Žilina